Louro de Carvalho — compositor, arranjador, clarinetista, saxofonista e baixista brasileiro.

Loureiro —  ou Laurus nobilis, planta usada como tempero, também chamada de louro
Papagaio —  ave às vezes chamada de louro
Louro (Vila Nova de Famalicão) —  freguesia portuguesa do concelho de Vila Nova de Famalicão
Cabelo loiro —  cor de cabelo, também chamada de louro
Francisco das Chagas Veras — futebolista brasileiro.
Folha de louro — folha aromática normalmente usada na cozinha
Desambiguação